Никола́й Никола́евич Заха́ров:

 Захаров, Николай Николаевич (1919—1982) — Герой Советского Союза (1945).
 Захаров, Николай Николаевич (род. 1950) — советский и российский педагог, учёный в области образования, ректор Прикамского социального института.
 Захаров, Николай Николаевич (род. 1953) — советский и российский альпинист.
 Захаров, Николай Николаевич (1895—1942) — советский поэт.